Рачич (, ) — сербская и хорватская фамилия.

Известные носители:
 Рачич, Йован (род. 1939) — югославский футболист, полузащитник.
 Рачич, Йосип (1885—1908) — хорватский художник.
 Рачич, Крешимир (1932—1994) — югославский хорватский легкоатлет, метатель молота.
 Рачич, Пуниша (1886—1944) — черногорский политик.
 Рачич, Стеван (род. 1984) — сербский футболист.
 Рачич, Урош (род. 1998) — сербский футболист, полузащитник.

См. также 
 Ракич